Il termine Impero tedesco è riferito a diversi periodi storici europei.

Sacro Romano Impero della Nazione Germanica o semplicemente Sacro Romano Impero
Impero tedesco o Impero germanico, ufficialmente Deutsches Reich, fu il tentativo di formare uno Stato nazione tedesco nel 1848-1849
Impero tedesco o Impero germanico, ufficialmente Deutsches Reich, chiamato anche Secondo Reich (Zweites Reich), si riferisce comunemente alla Germania nel periodo che va dal conseguimento di una piena unità nazionale il 18 gennaio 1871 fino all'abdicazione del Kaiser Guglielmo II il 9 novembre 1918, dopo la sconfitta tedesca nella prima guerra mondiale